MLV se može odnosti na:

 Rimski broj 1055
 Virus leukemije miševa, virus